Mark Gertler ist der Name folgender Personen:

* Mark Gertler (Maler) (1891–1939), britischer Maler
 Mark Gertler (Ökonom) (* 1951), amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler